

Patronyme 

 Andrew Grieve (1939-), réalisateur et scénariste britannique.
 Ben Grieve (1976-), joueur américain de baseball.
 Dominic Grieve (1956-), homme politique britannique.
 George Grieve ou Greive (1748-1809), persécuteur de Madame du Barry.

Sciences 
 James Grieve, cultivar de pommier domestique.
 (4451) Grieve, astéroïde de la ceinture principale aréocroiseur.